El término Lisa puede hacer referencia a:

Personas 
 Lisa, cantante, compositora, modelo, rapera y bailarina tailandesa.
 LiSA, cantante japonesa.

Personajes 
Lisa Simpson, un personaje de la serie de televisión Los Simpson.
Lisa, personaje de la mitología griega.

Botánica 
 Lisa común, peces marinos del género mugil.
 Lisa verdadera, peces marinos del género liza.
 Lisa, reptil del género chalcides.

Arte y entretenimiento 

 «Lisa», canción de Gustavo Cerati.
 Lisa, álbum de Lisa Kelly.

Ciencia y tecnología 
Apple Lisa, un ordenador personal.
 LISA, misión espacial conjunta de la ESA y la NASA.